Bing Notícias (; anteriormente Live Search News) faz parte do motor de busca Bing, da Microsoft. É um motor de busca e agregador especificamente para artigos de notícias por meio de várias fontes fiáveis da internet, incluindo New York Times, Washington Post e Reuters.

Características
Manchetes de notícias de várias fontes são agregadas e categorizadas em seções para os usuários navegarem, que incluem as principais matérias e artigos de categorias específicas, como negócio, política ou entretenimento. Quando aplicável, a manchete de notícias de última hora é claramente identificada e visível no painel superior da página. Dependendo da localização do usuário, as notícias locais estão disponíveis no painel esquerdo da página para cada estado brasileiro. Conteúdo multimídia também é incorporado nas páginas de notícias, incluindo imagens e vídeos com miniaturas de movimento-inteligente semelhantes ao Bing Vídeos.

Bing Notícias também permite que os usuários digitem um termo de pesquisa para navegar diretamente ao arquivo de artigos relevantes à consulta de pesquisa. Além disso, o painel à direita da página de resultados da pesquisa também permite aos usuários refinar respectivos resultados por localização e categoria ou procurar um termo alternativo de pesquisa relacionado.

O suporte a RSS foi adicionado no dia 24 de abril de 2008,  fornecendo suporte para inscrição de uma categoria noticiaria específica ou resultados da pesquisa. Em março de 2011, a Microsoft inclui Twitter "tuíter" aos seus resultados de notícias. Em agosto de 2015, a Microsoft anunciou que o Bing Notícias para dispositivos móveis classificará manchetes por relevância para tema e tópicos relacionados.

Ligações externas

Bing